

Geografia 
Polonia
 Ratibor, oggi Racibórz – città nel voivodato della Slesia

Repubblica Ceca
 Ratiboř – comune nella regione di Zlín
 Ratiboř – comune in Boemia Meridionale

Altro 
 Ratibor – principe Obodrita della tribù dei Polabi